Cette page présente le bilan saison par saison du Ghali Club de Mascara.

Classement par année

Avant l'indépendance

Après l'indépendance

Notes et références 

GC Mascara
GC Mascara